

Personaggi immaginari 
 Edward Jeremy Timothy "Eddie" Yeats – personaggio della soap opera Coronation Street
 Frazer Yeats, nato George Brown – personaggio della soap opera Neighbours
 Rosetta "Rosie" Cammeniti-Yeats – personaggio della soap opera Neighbours

Persone 
 Anne Yeats – pittrice e scenografa irlandese
 Dorothy Yeats – wrestler canadese
 Douglas "Doug" Yeats – wrestler canadese
 Elizabeth Yeats – educatrice ed editrice anglo-irlandese
 Francis Yeats-Brown – ufficiale e scrittore britannico
 Gary Yates (1967) – giocatore di cricket inglese
 Gary Yates – regista canadese
 Gráinne Yeats – arpista, cantante e storica dell'arpa celtica irlandese
 Jack Butler Yeats – pittore irlandese, figlio di John Butler Yeats e fratello di William Butler Yeats
 John Butler Yeats – pittore irlandese, padre di William e Jack Butler Yeats
 Karen Amanda Yeats – matematica e fisica canadese
 Lily Yeats – ricamatrice irlandese
 Matthew Yeats – hockeista su ghiaccio canadese
 Michael Yeats – politico irlandese
 Ronald "Ron" Yeats – allenatore di calcio e calciatore scozzese
 William Butler Yeats – poeta, drammaturgo, scrittore e mistico irlandese, figlio di John Butler Yeats e fratello di Jack Butler Yeats
 William Yeats (1951-2013) – calciatore britannico

Altro 
 Yeats – cavallo da corsa
 Cratere Yeats – cratere sulla superficie di Mercurio
 Ghiacciaio Yeats – ghiacciaio, tributario del Ghiacciaio Shackleton, nei Monti della Regina Maud in Antartide

Pagine correlate 
 Yeates